Jarosz ist der Familienname folgender Personen:

 Elżbieta Jarosz (* 1971),  polnische Marathonläuferin
 Jacek Jarosz (1942–2009), polnischer Schauspieler
 Jakub Jarosz (* 1987), polnischer Volleyballspieler
 Katarzyna Jarosz-Rabiej (* 1946), polnische Lyrikerin, Schriftstellerin, Herausgeberin und Kabarettistin
 Łukasz Jarosz (* 1978), polnischer Dichter und Musiker
 Maciej Jarosz (* 1959), polnischer Volleyballspieler
 Sarah Jarosz (* 1991), US-amerikanische Singer-Songwriterin traditioneller US-amerikanischer Musik

Siehe auch:
 Jarosch
 Jaros